Een verkeersweg:
N354 (Frankrijk)
N354 (Nederland), zie Provinciale weg 354
N354 (Zwitserland)